Роџер Федерер је био бранилац титуле, али га је у другом колу победио Украјинац Сергиј Стаховски. Тиме је прекинут Федереров рекордни низ од 36 узастопних гренд слем четвртфинала. Титулу је освојио Енди Мари који је у финалу победио Новака Ђоковића са 6:4, 7:5, 6:4. Овом победом Енди Мари је постао први британски тенисер који је освојио титулу у појединачној конкуренцији после 1936. када је то учинио Фред Пери.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (финалиста)
  '''Енди Мари (победник)
  Роџер Федерер (друго коло)
  Давид Ферер (четвртфинале)
  Рафаел Надал (прво коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (друго коло)
  Томаш Бердих (четвтфинале)
  Хуан Мартин дел Потро (полуфинале)
  Ришар Гаске (треће коло)
  Марин Чилић (друго коло)
  Станислас Вавринка (прво коло)
  Кеј Нишикори (треће коло)
  Томи Хас (осмина финала)
  Јанко Типсаревић (прво коло)
  Николас Алмагро (треће коло)
  Филип Колшрајбер ''(прво коло)

<ol start=17>
 Милош Раонић ''(друго коло)
 Џон Изнер ''(друго коло)
 Жил Симон ''(прво коло)
 Михаил Јужни ''(осмина финала)
 Сем Квери ''(прво коло)
 Хуан Монако ''(треће коло)
 Андреас Сепи ''(осмина финала)
 Јежи Јанович ''(полуфинале)
 Беноа Пер ''(треће коло)
 Александар Долгополов ''(треће коло)
 Кевин Андерсон ''(треће коло)
 Жереми Шарди ''(треће коло)
 Григор Димитров ''(друго коло)
 Фабио Фоњини ''(прво коло)
 Жилијен Бенето ''(друго коло)
 Томи Робредо ''(треће коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова

| RD1-seed01=15
| RD1-team01= Н. Алмагро
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7<sup>7
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ј. Цоп
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6<sup>2
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= М. Матошевић
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Г. Рифен
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Р. Штјепанек
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= М. Рид
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= К. Едмунд
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= Ј. Јанович
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=30
| RD1-team09= Ф. Фоњини
| RD1-score09-1=7<sup>7
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=2
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ј. Мелцер 
| RD1-score10-1=6<sup>5
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Ј. Рајстер 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=7<sup>7
| RD1-score11-4=6<sup>4
| RD1-score11-5=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Л. Росол
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6<sup>5
| RD1-score12-4=7<sup>7
| RD1-score12-5=4

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Р. Дутра да Силва
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14={{nowrap| С. Стаховски}}
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= В. Ханеску
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=0
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= Р. Федерер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=15
| RD2-team01= Н. Алмагро
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6<sup>6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Г. Рифен
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=7<sup>8
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Р. Штјепанек
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3<sup>r
| RD2-score03-3=
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=24
| RD2-team04= Ј. Јанович
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Ј. Мелцер 
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=7<sup>7
| RD2-score05-3=7<sup>7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Ј. Рајстер 
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6<sup>2
| RD2-score06-3=6<sup>5
| RD2-score06-4=2
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07=

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 2013.
Вимблдон — мушкарци појединачно